

Musica 
 Torpedo – gruppo musicale
 Torpedo – album dei Feeder del 2022

Altro 
Torpedo – in molte lingue straniere ha il significato di siluro
 Torpedo – tipo di carrozzeria automobilistica
 Torpedo – Tipo di freno da bicicletta
 Torpedo – gruppo musicale
 Torpedo – fumetto di Alex Toth e Enrique Sánchez Abulí
 Torpedo – personaggio dei G.I. Joe
 Torpedo – personaggio della Marvel Comics
 Torpedo – un genere di Torpediniformes

Pagine correlate 
Stadio Torpedo